Colfax County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Colfax County (Nebraska)
 Colfax County (New Mexico)